Jim Walsh peut désigner :

 Jimmy Walsh (1883-1964), boxeur américain ;
  (1926-), joueur de rugby à XV australien ;
 Jim Walsh (1930-1976), joueur de basket-ball américain.